|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Reichshof

Weblinks 

Reichshof
!